est un centaure et un damocloïde à forte inclinaison orbitale mesurant plus de  de diamètre ayant une rotation de plus de dix jours, c'est l'un des 200 objets connus ayant une rotation la plus lente.

Liens internes 
 , , , , autres transneptuniens connus ayant une forte inclinaison.

Références

Liens externes 
 
 Liste des centaures et des objets du disque épars sur le site du Centre des planètes mineures 
 Liste d'objets transneptuniens connus sur Johnston's Archive 

Planète mineure découverte en 2009
Planète mineure non numérotée
Damocloïde
Centaure (planétoïde)